Појам Опсада Антиохије може да се односи на:

 Опсада Антиохије (253)
 Опсада Антиохије (540)
 Опсада Антиохије (968-969)
 Опсада Антиохије (1098)
 Опсада Антиохије (1188)
 Опсада Антиохије (1268)

Опсаде Антиохије